Conn kan som auktorsförkortning betyda:

 Barry John Conn
 Caitlin E. Conn
 Herbert William Conn

Robotskapade auktorsförkortningar